Појам Аликс од Дреа може да се односи на:
 Аликс I од Дреа,
 Аликс II од Дреа,